As lutas da categoria de peso mosca-ligeiro masculino (-49 kg) do boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foram disputadas entre os dias 6 e 14 de agosto no Pavilhão 6 do Riocentro. O uzbeque Hasanboy Dusmatov foi o campeão, derrotando o colombiano Yuberjén Martínez na final por decisão unânime.

Resultados

Fase final

Fase preliminar

Chave superior

Chave inferior

Mosca-ligeiro masculino